NRP „Guadiana” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty portugalskiej marynarki wojennej. Nazwa pochodzi od rzeki Gwadiana (port. Guadiana):
 NRP „Guadiana” – niszczyciel typu Guadiana z początku XX wieku
 NRP „Guadiana” – okręt patrolowy typu Flyvefisken z końca XX wieku, zakupiony w 2014 roku (ex duński KDM „Skaden”)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy portugalskich okrętów